Николай Бочаров:
 Бочаров, Николай Николаевич (1930—2020) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1966).
 Бочаров, Николай Николаевич (род. 1939) — советский и российский живописец, заслуженный художник РФ (2008), член-корреспондент РАХ (2011).
 Бочаров, Николай Павлович (1915—1997) — советский офицер, генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза (1942).
 Бочаров, Николай Петрович (1832—1912) — русский краевед и учёный-статистик.